Лонг может означать:

 Лонг — древнегреческий писатель.
 Лонг — округ штата Джорджия, США. 
 Лонг Борет — камбоджийский политический деятель, премьер-министр Кхмерской Республики (1973—1975).
 Лонг Чинсан — китайский фотограф и художник, первый китайский фотожурналист.

См. также 
 Лонг-Айленд (значения)
 Лонг-Бич — город в Калифорнии, США
 Лонг-Лейк
 Лонг-Прери
 Лонг-Рейндж — горы на западном побережье острова Ньюфаундленд
 Лонг блэк — кофейный напиток на основе эспрессо, распространенный в Австралии и Новой Зеландии.
 Лонг дринк — алкогольный коктейль
 Лонгстрит